Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1942 se dispute à Berkeley le .

Margaret Osborne remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Krase.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Osborne et Barbara Krase.

Résultats en simple

Tableau final

Résultats en double

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1942
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1942
Octobre 1942